Мајами има више значења:
 Мајами
 Округ Мајами (Индијана)
 Округ Мајами (Канзас)
 Округ Мајами (Охајо)
 Мајами (Аризона)
 Мајами (Тексас)
 Мајами (Мисури)
 Мајами (Оклахома)
 Мајами (народ)